Михаи́л Заха́рович Друя́н (17 октября 1911, Харьков, Харьковская губерния, Российская империя — 12 июля 2000, Москва, Россия) — советский и российский оператор-постановщик мультипликационных фильмов. Участник Великой Отечественной войны. Снял свыше трёхсот мультфильмов. Заслуженный работник культуры РСФСР (1975).

Биография 
Родился 17 октября 1911 года в Харькове. Подростком один, без всяких средств к существованию, приехал в Москву. Был беспризорником.

С 1932 года работал помощником оператора в мультипликационном цехе на студии «Воентехфильм». Его первой заметной работой стали мультипликационные титры к музыкальной комедии Григория Александрова «Весёлые ребята».

В 1936 году, пройдя отборочную комиссию, которую возглавлял режиссёр Иван Иванов-Вано, становится оператором студии «Союзмультфильм».

В 1941 году добровольцем ушёл на фронт, воевал в составе Отдельной мотострелковой бригады особого назначения (ОМСБОН), старший лейтенант административной службы. Демобилизовавшись, в декабре 1945 года вернулся на студию «Союзмультфильм».

В 1975 году удостоен звания Заслуженный работник культуры РСФСР.

В 1996 году после перенесённого инсульта не смог продолжать работу и был вынужден оставить мультипликацию.

Скончался 12 июля 2000 года. Похоронен в Москве на 1-м участке Донского кладбища.

Награды 
 Орден Дружбы (7 июня 1996 года) — за заслуги перед государством, многолетнюю плодотворную деятельность в области культуры и искусства
 Орден Октябрьской Революции (22 августа 1986 года)
 Орден Отечественной войны II степени (6 апреля 1985 года)
 Медаль «За трудовое отличие» (6 марта 1950 года) — за выдающиеся заслуги в развитии советской кинематографии, в связи с 30-летием
 Медаль «За боевые заслуги»
 Медаль «За оборону Москвы»
 Медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
 Заслуженный работник культуры РСФСР (15 мая 1975 года) — за заслуги в области советской культуры

Фильмография 

  — Весёлые ребята (мультипликация)
  — Автоматическое оружие
 1936 — Мичуринский питомник
  — Случай на границе
  — Гром и молния
  — Ивась
  — Любимые герои
 1940 — Бармалей
  — Весенние Мелодии
 1946 — У страха глаза велики
  — Белое золото (Хлопок)
 1947 — Весёлый огород
 1947 — Квартет
 1947 — Тебе, Москва!
  — Кем быть?
 1948 — Машенькин концерт
 1948 — Новогодняя ночь
 1948 — Охотничье ружьё
 1948 — Сказка старого дуба
 1948 — Цветик-семицветик
 1948 — Чемпион
  — Весенняя сказка
 1949 — Мистер Уолк
 1949 — Полкан и Шавка
  — Волшебный клад
 1950 — Дедушка и внучек
 1950 — Когда зажигаются ёлки
 1950 — Сказка о рыбаке и рыбке 
  — Высокая горка 
 1951 — Лесные путешественники 
 1951 — Помни и соблюдай правила пожарной безопасности
 1951 — Сердце храбреца
  — Аленький цветочек 
 1952 — Каштанка 
  — Волшебный магазин
  — Золотая антилопа 
 1954 — Оранжевое горлышко
 1954 — Стрела улетает в сказку
  — Заколдованный мальчик
 1955 — Необыкновенный матч 
 1955 — Пёс и кот
 1955 — Снеговик-почтовик 
  — Кораблик
 1956 — Маленький Шего
 1956 — Миллион в мешке
 1956 — Старые знакомые
  — В некотором царстве…
 1957 — Верлиока
 1957 — Воплощённая мечта
 1957 — Песня о дружбе
 1957 — Снежная королева 
  — Кошкин дом
 1958 — Первая скрипка
  — Похитители красок
 1959 — Приключения Буратино 
 1959 — Скоро будет дождь 
 1959 — Три дровосека
  — Королевские зайцы 
 1960 — Мультипликационный Крокодил № 1
 1960 — Муха-Цокотуха
 1960 — Непьющий воробей
 1960 — Разные колёса
 1960 — Тринадцатый рейс
  — Дорогая копейка
 1961 — Ключ
 1961 — Козлёнок
 1961 — Семейная хроника
  — Вирус равнодушия (киножурнал «Фитиль» № 3)
 1962 — Две сказки 
 1962 — Живые цифры
 1962 — Зелёный змий
 1962 — Клубок (киножурнал «Фитиль» № 2) 
 1962 — Мир дому твоему
 1962 — Светлячок № 2
 1962 — Сказка про чужие краски
 1962 — Только не сейчас
  — Бабушкин козлик
 1963 — Беги, ручеёк! 
 1963 — Гром и молния (киножурнал «Фитиль» № 17) 
 1963 — Заповедник (киножурнал «Фитиль» № 8)
 1963 — Светлячок № 3
 1963 — Свинья-копилка
 1963 — Шутки
  — Большой фитиль (мультипликационные титры)
 1964 — Дюймовочка 
 1964 — Кот-рыболов 
 1964 — Колобок (киножурнал «Фитиль» № 22)
 1964 — Можно и Нельзя
 1964 — Петух и краски
 1964 — Храбрый портняжка
  — Вовка в Тридевятом царстве 
 1965 — Наргис
 1965 — Пастушка и трубочист
  — Букет
  — Жу-жу-жу
 1966 — Зайдите, пожалуйста!
 1966 — Окно
 1966 — Лишние люди (киножурнал «Фитиль» № 53)
 1966 — Про бегемота, который боялся прививок 
 1966 — Происхождение вида
 1966 — Рай в шалаше
 1966 — Самый, самый, самый, самый
  — Зайкины рога (киножурнал «Фитиль» № 61) 
 1967 — Кузнец-колдун
 1967 — Паровозик из Ромашкова 
 1967 — Песня о соколе
 1967 — Разберём-соберём (киножурнал «Фитиль» № 55)
 1967 — Сказки для больших и маленьких
 1967 — Скамейка
 1967 — С кем поведёшься
 1967 — Слонёнок
 1967 — Шпионские страсти 
 1967 — Эврика (киножурнал «Фитиль» № 64) 
  — Бегемот (Калейдоскоп-68)
 1968 — Велосипедист (Калейдоскоп-68)
 1968 — Забор (Калейдоскоп-68)
 1968 — Малыш и Карлсон 
 1968 — Русалочка
 1968 — Старые заветы
 1968 — Хочу бодаться!
 1968 — Чёрт попутал
 1968 — Чуня
  — Антошка (Весёлая карусель № 1)
 1969 — Балерина на корабле 
 1969 — Весёлая карусель № 2
 1969 — В стране невыученных уроков
 1969 — Девочка и слон
 1969 — Десять лет спустя
 1969 — Лиса, медведь и мотоцикл с коляской
 1969 — Мозаика (Весёлая карусель № 1)
 1969 — Ну, погоди! (Весёлая карусель № 1)
 1969 — Рассеянный Джованни (Весёлая карусель № 1)
 1969 — Согласованный пиджак (киножурнал «Фитиль» № 50) 
 1969 — Снегурка
 1969 — Страшный сон (киножурнал «Фитиль» № 89) 
 1969 — Что такое хорошо и что такое плохо
  — Быль-небылица
 1970 — Два весёлых гуся (Весёлая карусель № 2)
 1970 — Дядя Миша
 1970 — Карлсон вернулся 
 1970 — Лесная хроника
 1970 — Обезьяна с острова Саругасима
 1970 — По собственному желанию (киножурнал «Фитиль» № 97) 
 1970 — Самый первый (Весёлая карусель № 2)
 1970 — Синяя птица
 1970 — Сказка сказывается
 1970 — Счастливый конец (Каренина) (киножурнал «Фитиль» № 100) 
 1970 — Это в наших силах
  — Алло! Вас слышу!
 1971 — Без этого нельзя
 1971 — Винни-Пух идёт в гости
 1971 — Болтун-«активист» (киножурнал «Фитиль» № 112) 
 1971 — Глухарь (киножурнал «Фитиль» № 106)
 1971 — Голубой метеорит (Весёлая карусель № 3)
 1971 — Добился своего (киножурнал «Фитиль» № 109) 
 1971 — Из-за царапины (киножурнал «Фитиль» № 115)
 1971 — Приехали-уехали (киножурнал «Фитиль» № 113)
 1971 — Разгром (Весёлая карусель № 3)
 1971 — Рассказы старого моряка. Необитаемый остров
 1971 — Решительный петух (киножурнал «Фитиль» № 108) 
 1971 — Рыжий, рыжий, конопатый (Весёлая карусель № 3)
 1971 — Себе дороже (киножурнал «Фитиль» № 105) 
 1971 — Сердце
 1971 — Скрипка пионера
 1971 — Старая фотография
 1971 — Терем-теремок 
 1971 — Только для взрослых (выпуск 1)
 1971 — Три банана 
  — Винни-Пух и день забот 
 1972 — Весёлый старичок (Весёлая карусель № 4)
 1972 — Выше голову!
 1972 — Зелёный кузнечик
 1972 — Индекс
 1972 — Коля, Оля и Архимед 
 1972 — Край, в котором ты живёшь
 1972 — Куда летишь, Витар?
 1972 — Очередная неделя (киножурнал «Фитиль» № 118) 
 1972 — Про чудака лягушонка (Весёлая карусель № 4)
 1972 — Рассказы старого моряка. Антарктида
 1972 — С Днём Рождения
 1972 — Фаэтон — сын солнца
 1972 — Хомяк-молчун (Весёлая карусель № 4)
 1972 — Экспонат (киножурнал «Фитиль» № 121) 
  — Жизненный опыт (киножурнал «Фитиль» № 135)
 1973 — Ковбои в городе
 1973 — Кто пасётся на лугу (Весёлая карусель № 5)
 1973 — Небылицы в лицах (Весёлая карусель № 5)
 1973 — Не про тебя ли этот фильм? (Весёлая карусель № 5)
 1973 — Новеллы о космосе
 1973 — Остров
 1973 — По следам бременских музыкантов 
 1973 — Только для взрослых (выпуск 2)
 1973 — Сказка о попе и о работнике его Балде 
 1973 — Спасибо
 1973 — Чудо (Весёлая карусель № 5)
 1973 — Шапка-невидимка
 1973 — Щелкунчик 
  — Вершки и корешки
 1974 — Дарю тебе звезду
 1974 — Заяц Коська и родничок
 1974 — Как козлик землю держал
 1974 — Лечение Василия (Весёлая карусель № 6)
 1974 — Мешок яблок
 1974 — Пони бегает по кругу 
 1974 — Путаница (Весёлая карусель № 6)
 1974 — Проделкин в школе
 1974 — Таланты и поклонники (киножурнал «Фитиль» № 146) 
 1974 — Только для взрослых (выпуск 3)
 1974 — Человек строит дом
  — Бегемотик (Весёлая карусель № 7)
 1975 — Глупая лошадь (Весёлая карусель № 7)
 1975 — И мама меня простит
 1975 — Конёк-Горбунок 
 1975 — Маяковский смеётся (мультипликация)
 1975 — Ох и Ах
 1975 — Фантик. Первобытная сказка 
 1975 — Я вспоминаю…
  — Голубой щенок
 1976 — Икар и мудрецы
 1976 — Котёнок по имени Гав (выпуск 1) 
 1976 — Муха-Цокотуха 
 1976 — Переменка № 1
 1976 — Птичка Тари
 1976 — Сказка про лень
 1976 — Стадион шиворот-навыворот
 1976 — Стойкий оловянный солдатик 
 1976 — Шкатулка с секретом
  — За щелчок (Весёлая карусель № 9)
 1977 — Как Маша поссорилась с подушкой 
 1977 — Клоун  (Весёлая карусель № 9)
 1977 — Котёнок по имени Гав (выпуск 2) 
 1977 — Мелочи жизни
 1977 — Ох и Ах идут в поход
 1977 — Полигон 
 1977 — Принцесса и людоед (Весёлая карусель № 9)
 1977 — Про дудочку и птичку
 1977 — Пятачок
 1977 — Серебряное копытце
  — Бабочка и тигр (Весёлая карусель № 10)
 1978 — Барс лесных дорог
 1978 — Жирафа и очки 
 1978 — Маша больше не лентяйка
 1978 — Мышонок Пик
 1978 — Наш друг Пишичитай (выпуск № 1) 
 1978 — Ограбление по… 
 1978 — Приключения Хомы 
 1978 — Посылка (Весёлая карусель № 10)
 1978 — Светлячок (Весёлая карусель № 10)
 1978 — Талант и поклонники
  — Как лиса зайца догоняла
 1979 — Котёнок по имени Гав (выпуск 3) 
 1979 — Маша и волшебное варенье
 1979 — Наш друг Пишичитай (выпуск № 2) 
 1979 — Охота 
 1979 — Пациент с бутылкой
 1979 — Почему ослик заупрямился?
 1979 — Страшная история
  — Котёнок по имени Гав (выпуск 4) 
 1980 — Мореплавание Солнышкина
 1980 — Первый автограф
 1980 — Погоня (Весёлая карусель № 11)
 1980 — Про черепаху (Весёлая карусель № 11)
 1980 — Пустомеля
 1980 — Хитрая ворона
 1980 — На задней парте (выпуск № 2) 
  — Ивашка из Дворца пионеров 
 1981 — Кот Котофеевич
 1981 — Мороз Иванович
 1981 — Пёс в сапогах 
 1981 — Приключение на плоту
 1981 — Халиф-аист 
  — Волшебное лекарство
 1982 — Жил-был пёс 
 1982 — Котёнок по имени Гав (выпуск 5) 
 1982 — Лиса Патрикеевна
 1982 — На грани искусства (киножурнал «Фитиль» № 244) 
 1982 — Парадоксы в стиле рок
 1982 — Прежде мы были птицами
 1982 — Робинзон и самолёт
 1982 — Сладкий родник
 1982 — Тайна жёлтого куста
  — Волчище — серый хвостище
 1983 — Гвоздь программы (киножурнал «Фитиль» № 248) 
 1983 — Горе — не беда 
 1983 — До лампочки (киножурнал «Фитиль» № 249) 
 1983 — Замок лгунов
 1983 — Лавина (киножурнал «Фитиль» № 254) 
 1983 — Наваждение Родамуса Кверка 
 1983 — Обезьянки. Гирлянда из малышей 
 1983 — Путешествие муравья
 1983 — С лёгким паром (киножурнал «Фитиль» № 257) 
  — Медведь — липовая нога
 1984 — На задней парте (выпуск № 3) 
 1984 — Про шмелей и королей
 1984 — Синеглазка
 1984 — Сказка о царе Салтане
  — Волчок
 1985 — Дело без дела (киножурнал «Фитиль» № 279) 
 1985 — На задней парте (выпуск № 4) 
 1985 — Переменка № 4
 1985 — Перфил и Фома
 1985 — Про Сидорова Вову
 1985 — Пропал Петя-петушок
 1985 — Чудо-дерево (Весёлая карусель № 16)
  — Вредный совет (Весёлая карусель № 17)
 1986 — Геракл у Адмета
 1986 — Когда песок взойдёт
 1986 — Мальчик как мальчик
 1986 — Название неизвестно — проверить
 1985 — Переменка № 5
 1986 — Петух и боярин
 1986 — Под ёлкой (Весёлая карусель № 18)
 1986 — Улыбка Леонардо Да Винчи
  — Как в сказке (киножурнал «Фитиль» № 305) 
 1987 — Мартынко 
 1987 — Музыка революции
 1987 — Через тернии к звёздам (киножурнал «Фитиль» № 295) 
 1987 — Шурале
  — Вредный совет (Весёлая карусель № 19)
 1988 — Глухая защита (киножурнал «Фитиль» № 319) 
 1988 — Жили-были дед и баба
 1988 — Лев и 9 гиен
 1988 — Указчик (киножурнал «Фитиль» № 313) 
  — Подружка 
 1989 — Рождение Эрота
 1989 — Утраченные грёзы (киножурнал «Фитиль» № 322)
  — Дафна
 1990 — Испорченный телефон (киножурнал «Фитиль» № 336) 
 1990 — Когда-то давно…
 1990 — Нокаут (киножурнал «Фитиль» № 341) 
  — Иван-Царевич и серый волк
 1991 — Притча о мыши
  — Великая битва слона с китом
 1992 — Нимфа Салмака
  — Задом-наперёд (Весёлая карусель № 25)
 1993 — Шут Балакирев
  — Кто первый? (Весёлая карусель № 27)
 1995 — Не бывает! (Весёлая карусель № 28) 
 1995 — Охота на динозаврика (Весёлая карусель № 27)
 1995 — Подлёдный лов (Весёлая карусель № 27) 
 1995 — Тройная уха
 1995 — Эх! (Весёлая карусель № 28) 
  — Полифем, Акид и Галатея

Литература 
 Стр. 245-246.

Примечания

Ссылки 
 Михаил Друян — Энциклопедия отечественного кино
 Друян, Михаил Захарович в базе данных Аниматор.ру
 
 17 октября 2001 г. Сегодня легендарному оператору Михаилу Друяну исполнилось бы 90 лет

Заслуженные работники культуры РСФСР
Мотострелки Великой Отечественной войны
Персоналии:Союзмультфильм
Кинооператоры СССР
Мультипликаторы СССР
Мультипликаторы России
Операторы-постановщики
Похороненные на Донском кладбище